Алекса́ндр Ксенофонтов:
 Ксенофонтов, Александр Сергеевич (1894—1966) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ксенофонтов, Александр Сергеевич (1911—1967) — советский кинооператор.